

Nélis
Corneille-François de Nélis (1736-1798), évêque d'Anvers.
Georges Nélis (1886-1929), aviateur belge.
Guillaume Nélis (1803-1896), industriel et homme politique belge.

Nelis
Jean-Charles de Nelis (1748-1834), avocat, pomologiste et homme politique belge.
André Nelis (1935-2012), skipper belge.
Joseph Nelis (1917-1994), joueur de football belge.